Украинская библиотечная ассоциация (, сокр. УБА) — независимая всеукраинская общественная организация с индивидуальным и коллективным членством, объединяющая на добровольных началах лиц, профессионально связанных с библиотечным делом и библиографической деятельностью, а также тех, кто заинтересован в их развитии.

История и деятельность 
Учредительная конференция Украинской библиотечной ассоциации состоялась 1 февраля 1995 года. Ассоциация способствует реализации прав граждан на свободный доступ к информации, защищает интеллектуальную свободу, повышает осведомленность граждан по этим вопросам. УСА работает для укрепления и развития библиотечной профессии и библиотечно-информационного образования.

За период с начала своего образования Украинская библиотечная ассоциация организовала и провела сотни конференций, семинаров и тренингов; было опубликовано более 20 научно-практических изданий, которые помогают библиотекарям достигать высокого уровня качества библиотечного и информационного обслуживания. В 2000 году ассоциация вместе с Национальной академией руководящих кадров культуры и искусств основала Центр непрерывного информационно-библиотечного образования, обучение в котором прошли тысячи библиотекарей.

Украинская библиотечная ассоциация сотрудничает с государственными учреждениями, общественными организациями, движениями, фондами и отдельными гражданами, заинтересованными в развитии библиотечного дела. Она выступала партнером в реализации проектов многих национальных и зарубежных организаций, в частности: Фонда «Возрождение» (Киев), Института открытого общества (Будапешт), Британского Совета (Киев), Гёте-Института (Киев), Немецкого библиотечного института (Берлин), Посольства США на Украине, Совета по международным исследованиям и обменам (IREX).

В настоящее время УБА представляет более 50 тыс. библиотечных работников всей страны и более 40 тыс. библиотек. Члены ассоциации работают в публичных, вузовских, школьных и специальных библиотеках.

Президентом ассоциации с 2018 года является  — кандидат наук по социальным коммуникациям, директор  Киевского политехнического института.

Литература 
 Національні бібліотечні асоціації: 1876—2008 / В. С. Пашкова. — Х. : Акта, 2009. — 331, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 301—331 (686 назв). — ISBN 978-966-8917-35-6.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Діяльність Української бібліотечної асоціації з розвитку бібліотечної справи в Україні
 Украинская библиотечная ассоциация: реалии и перспективы

Общественные организации Украины
Библиотечное дело